Мартон — имя, фамилия и топоним. В Венгрии это произношение имени Мартин (ударение на первый слог).

Известные носители 
 Мартон, Анита (род. 1989) — венгерская легкоатлетка, толкательница ядра.
 Мартон, Анна (род. 1995) — венгерская фехтовальщица-саблистка, призёрка чемпионата мира.
 Мартон, Ева (род. 1943) — венгерская оперная певица.
 Мартон, Николай Сергеевич (род. 1934) — советский российский актёр, народный артист РСФСР.
 Мартон, Авиноам — израильский рок-музыкант, барабанщик группы Типекс 1991—1994 годах.

Псевдонимы 
 Эдвин Мартон (настоящее имя Лайош Эдвин Чюри; род. 1974) — венгерский композитор и скрипач.

Топоним 
 Марто́н — коммуна во Франции, департамент Шаранта.